Figo steht für:
 den portugiesischen Fußballspieler Luís Figo
 ein Umbau des Fiat 126
 eine als spanische Zahnfee tätige Maus, die Hauptfigur im Kinderfilm "Herr Figo und das Geheimnis der Perlenfabrik"

FIGO steht für:
 die Internationale Vereinigung für Gynäkologie und Geburtskunde, siehe FIGO

Siehe auch:
 Vigo (Begriffsklärung)

Abkürzung